

Football
 La superliga portugaise est le Championnat du Portugal de football.
 La SuperLiga est un tournoi de football en Amérique du Nord regroupant huit équipes
 La SuperLiga est aussi le championnat du Danemark

Handball
La Superliga désigne la plus haute division de handball dans la hiérarchie Russe.cette compétition annuelle est organisé par la Fédération de Russie de handball
La Superliga désigne le troisième niveau de la hiérarchie du handball belge et le premier niveau à la ligue, cette compétition annuelle est organisée par l'Association Flamande de Handball (VHV)

Hockey sur glace
 La Superliga désignait la première division du championnat de Russie de hockey sur glace jusqu'en 2008.
 La Superliga désigne la première division du championnat d'Espagne de hockey sur glace

Rugby à XV 
 La SuperLiga désigne la première division du championnat de Roumanie de rugby à XV.

Volley-ball
 La superliga est le Championnat du Brésil de volley-ball masculin

Voir aussi